

Pessoas
Alfred Fowler
Daniel Fowler
Gilbert Fowler White
James W. Fowler
John Fowler
Martin Fowler
Ralph Howard Fowler
William Alfred Fowler

Localidades

 Fowler (Califórnia)
 Fowler (Colorado)
 Fowler (Indiana)
 Fowler (Kansas)
 Fowler (Michigan)
Ou ainda:
 Fowlerton

Outros
2762 Fowler
Eleutherodactylus fowleri
Naegleria fowleri

Desambiguação
Desambiguações de topônimos